Gurow bzw. Gurowa ( bzw. ) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Gurow (* 1971), ukrainischer Boxer
 Alexander Alexandrowitsch Gurow, sowjetischer Ökonom
 Alexander Iwanowitsch Gurow (* 1945), russischer Politiker, siehe Russische Mafia#Definition
 Anna Wassiljewna Gurowa (* 1981), russische Sprinterin
 Jewgeni Alexejewitsch Gurow (1897–1987), sowjetrussischer bzw. sowjetischer Schauspieler
 Kirill Petrowitsch Gurow (1919–1994), sowjetischer Physiker
 Leonid Simonowitsch Gurow (1910–1993), sowjetischer Komponist und Musikpädagoge
 Marija Alexandrowna Gurowa (* 1989), russische Ringerin
 Maxim Gurow (* 1979), kasachischer Radrennfahrer
 Wiktorija Wladimirowna Gurowa (* 1982), russische Dreispringerin

Siehe auch:
 Guro
 Gurro